Кислянська сільська рада — колишній орган місцевого самоврядування у Синельниківському районі Дніпропетровської області з адміністративним центром у с. Кислянка.

Населені пункти 
Сільській раді були підпорядковані населені пункти:
 с. Кислянка
 с. Кам'януватка
 с. Надеждівка
 с. Хорошеве

Склад ради 
Рада складалася з 16 депутатів та голови.

Посилання 
 Картка ради на сайті ВРУ

Адміністративний устрій Синельниківського району
Кислянка